«Eduardo Escobar» puede referirse a:

 Eduardo Escobar de Ribas (1879-1942), músico español.
 Eduardo Escobar (1943-), escritor colombiano.
 Eduardo Escobar (1989-), beisbolista venezolano.
 Eduardo Escobar (1982-), futbolista argentino.
 Eduardo Escobar Marín (19??), diplomático chileno.